Рего́ () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Рего, Андре (1868—1945) — французский стрелок, призёр летних Олимпийских игр.
 Рего, Клаудиус (1870—1940) — французский врач и биолог, один из зачинателей лучевой терапии в Институте Кюри.